Ibaraki kan avse:
 Ibaraki prefektur - en prefektur i Japan
 Ibaraki, Ibaraki - en kommun i Ibaraki prefektur, Japan
 Ibaraki, Osaka - en stad i Osaka prefektur, Japan